Línea 182 puede referirse a:

 Línea 182 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 182 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 182 de ómnibus de Montevideo, Uruguay.